Elbow Lake, Minnesota syftar på:

 Elbow Lake, Becker County, Minnesota 
 Elbow Lake, Grant County, Minnesota